Четыре корабля Королевского флота назывались HMS Endymion:

 Endymion — 44-пушечный фрегат; спущен на воду в 1779; потерпел крушение на рифе у островов Теркс и Кайкос в 1790.
 Endymion — 40-пушечный фрегат; спущен на воду в 1797; головной корабль типа 40- и 50-пушечных фрегатов Endymion. Участвовал во Французских революционных и Наполеоновских войнах. В войну 1812 года встретился в бою с USS President 15 января 1815, и вывел его из строя.
 Endymion — фрегат 4 ранга; спущен на воду в 1865; отправлен на слом после 1885.
 Endymion — крейсер 1 класса типа Edgar; спущен на воду в 1891; служил в Первую мировую войну; отправлен на слом в 1921.